

Geografia
 Lago Campelli – lago artificiale nelle Alpi Orobie, in alta Val Seriana, provincia di Bergamo
 Zuccone Campelli – montagna delle Prealpi Bergamasche, in Valsassina, provincia di Lecco

Persone
 Piero Campelli (1893-1946) – calciatore italiano
 Raffaele Campelli (1887-1982) – vescovo cattolico italiano